F-35 Lightning II, een gevechtsvliegtuig ontwikkeld door Lockheed Martin
 Joint Strike Fighter-programma, het programma van de Amerikaanse overheid om een vervanger voor de F-16 Fighting Falcon te vinden
 Joint Strike Fighter (computerspel), een vliegsimulator uit 1997